Армя́нский алфави́т () — звуковое письмо армянского языка, созданное в 405—406 годах учёным и священником Месропом Маштоцем и дополненное в XI веке двумя новыми буквами (Օ и Ֆ).

На протяжении более 1600 лет армянский алфавит существует почти без изменений.

Алфавит 

Произношение  и .

Примечания к таблице 
Надписное «h» () здесь обозначает придыхание; апостроф () обозначает абруптивные согласные.

Дифтонги в армянском языке:
/я/ / յա / как в слове սենեակ (sɛnjɑk)
/йе/ / յէ / как в слове երազ (jɛɾɑz)
/йэ/ / յը / как в слове հայը (hɑjə)
/йи/ / յի / как в слове մայիս (mɑjis)
/ё/ / յո / как в слове եօթը (jotʰə)
/ю/ / յու / как в слове կայուն (kɑjun)
/aj/ / այ / как в слове մայր (majɾ)
/ej/ / էյ / как в слове թէյ (tʰej)
/uj/ / ույ / как в слове քոյր (kʰujɾ)

 В начале слова — ye , в остальных случаях — e . Дело в том, что y  выпадает при словосложении, например, եղբայր (ełbayr,  «брат», но մորեղբայր (morełbayr,  «брат матери»).
 После реформы орфографии название буквы լ произносится .
 Только в традиционном правописании в начале слова или морфемы.
 В начальном положении — vo , в остальных случаях — o . Звук  выпадает при словосложении, например, որդի (ordi,  «сын», но քեռորդի (k‘eṙordi,  «сын дяди со стороны матери»).
 В реформированном алфавите название буквы տ произносится .
 На практике только иранские армяне произносят ; в языке восточных армян в Республике Армения грабаре  (ր) перешло в .
 В реформированной орфографии эта буква была заменена на диграф <ու>, который читается .
 Обычно читается , но существуют некоторые исключения. В грабаре աւ  , если за ним следует согласный, читается как , например, աւր (awr, , «день»). В средние века это слово стало произноситься  и с XIII века пишется օր (ōr). Сочетание ու (изначально читавшееся  или ) перешло в ; сочетание իւ (iw) читается  (реформа правописания в Армянской ССР заменила իւ на յու).
 В реформированном алфавите название буквы փ произносится .

Согласные 

В отличие от большинства современных индоевропейских языков, где согласные звуки образуют пары: звонкий — глухой, в армянском к пяти таким парам добавляется ещё третий звук — глухой придыхательный.

Таким образом, 15 согласных образуют тройную парадигму:

Знание этой парадигмы важно для понимания связи некоторых диалектов с литературным языком, а также при переходе между восточно-армянским и западно-армянским литературными языками.

Регистр знаков 
Армянский алфавит — одна из четырёх алфавитных систем в мире, где имеется разделение букв на прописные и строчные (наряду с латиницей, кириллицей и греческим алфавитами).

История развития алфавита 

Армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 405 году. Первоначально алфавит состоял из 36 букв, из них 7 передавали гласные звуки, а 29 — согласные. Алфавит создан на очень тонком понимании фонетики языка. В XI веке были добавлены ещё две буквы: гласная «Օ» и согласная «Ֆ». До этого вместо «Օ» употреблялась «աւ», а вместо «Ֆ» — «փ».

По мнению К. В. Тревер, армянское письмо в значительной мере сложилось на основе арамейского письма.

Бо́льшая часть носителей литературного западноармянского языка не приняла орфографические реформы ни 1921, ни 1940 годов (в том числе из-за того, что они приближали письменность к восточноармянскому, ереванскому варианту).

Благодаря стараниям Армянской церкви сохранилось свыше 30 тысяч армянских рукописей, созданных в течение V—XVIII веков, многие из которых хранятся в ереванском Матенадаране и на острове Святого Лазаря близ Венеции в Матенадаране монахов-мхитаристов.

Использование армянских букв для записи других языков 
Йост Гипперт, один из дешифровшиков албанского «Синайского палимпсеста», на основе анализа букв приходит к выводу, что в основе албанского письма, очевидно, лежит армянский алфавит, что, в свою очередь, свидетельствует в пользу исторической традиции, приписывающей создание албанского алфавита Месропу Маштоцу.

В XVI—XVII веках армянский алфавит использовался подвергавшимися языковой ассимиляции армянами в Восточной Европе для фиксации армяно-кыпчакского языка.

В XX веке в Стамбуле издавались книги на турецком языке, записанные армянскими буквами. По подсчётам учёных, армянскими буквами на турецком языке было напечатано более 2500 наименований книг.

Армянский алфавит использовался 1921—1928 годах для записи курдского языка в Армянской ССР.

Армянская палеография 

Древнейшие армянские тексты сохранились в манускриптных фрагментах конца V века. Основные 4 графические формы армянского письма Средних веков — еркатагир, болоргир, шхагир и нотргир. Из них первый является маюскульной формой, остальные три — минускульной формой начертания букв. Строение современных прописных букв почти не изменилось с начала V века.

Древнейшая форма армянского письма — еркатагир — получила своё название (дословно: «железное письмо») по той причине, что на камнях оно писалось железным резцом. Отличается монументальностью, встречается двух видов: округлый еркатагир — называемый также «собственно месроповским», и прямолинейный еркатагир — называемый также средним еркатагиром. Главное его отличие от округлого еркатагира заключалось в том, что в нём дугообразные или ломаные связи уступают место прямолинейным. Еркатагир преобладал до XIII века, после чего использовался, главным образом, в качестве заглавной буквы — для заглавий или заглавных строк. На нём продолжали создаваться лапидарные надписи. С конца XIII века основным шрифтом становится болоргир. Древнейшая дошедшая до нас рукопись на болоргире относится к 981 году, хотя его отдельные образцы встречаются ещё раньше, в VI—VII веках. Со второй половины XVI века на основе болоргира формировался основной шрифт в армянском книгопечатании. Рукописи на шхагире встречаются сравнительно редко, встречается с X века. Нотргир формировался из скрещения болоргира и шхагира в XIII столетии — преобладал в XVII—XVIII веках.

Армянская каллиграфия 

Первым центром развития армянской каллиграфии и рукописной книги был Вагаршапат. В истории известны более 1500 центров развития армянской каллиграфии и рукописного искусства, которые действовали в разные эпохи и имели разные масштабы развития. Наиболее значимые центры были в Вагаршапате, Сюнике (Татев, Гладзор и т. д.), Вараге, Нареке, Аргине, Ахпате, Санаине, Ахтамаре, Гетике, Гошаванке, Хоранашате, Хор Вирапе, Глаке, в монастырях Мушa, Ерзнка, Карина, Карса, Апракуниса, Аданы, Вана, Битлиса, Новой Джульфы и т. д..

Роль цифр 

У большинства античных народов буквы выполняли также функцию цифр. С этой целью Маштоц условно разделил 36 букв алфавита на 4 ряда, где первый (от Ա до Թ) обозначает единицы, второй (от Ժ до Ղ) — десятки, третий (от Ճ до Ջ) — сотни, а четвёртый (от Ռ до Ք) — тысячи. Эта числовая система была одной из наиболее совершенных в древнем мире. Благодаря большему количеству знаков, чем в греческом и еврейском алфавитах, она позволяет изображать с помощью отдельных символов и тысячи (вплоть до 9999). Для обозначения десяти тысяч и его множителей над соответствующей буквой ставился особый знак ^, именовавшийся «бюр» («тьма», десять тысяч). Так, буква Ա со знаком «бюр» означала 10000, а последняя буква маштоцевского алфавита Ք с таким же знаком — 90 миллионов. Такая система написания чисел применялась в Армении вплоть до XVII века.

Модификаторы и пунктуация 

Армянские знаки препинания включают в себя:
 [ «  » ] Չակերտներ, čʿakertner — кавычки;
 [ , ] Ստորակետ, storaket — запятая;
 [ ՝ ] Բութ, butʿ — используется в качестве короткой остановки и размещается так же, как точка с запятой, чтобы указать паузу, которая длиннее, чем у запятой; применяется, в основном, в деепричастных оборотах;
 [ ․ ] Միջակետ, miǰaket — используется как обычное двоеточие — главным образом, для разделения двух тесно связанных (но всё ещё независимых) предложений или когда следует длинный список определений;
 [ ։ ] Վերջակետ, verǰaket — используется как обычная точка и помещается в конце предложения.

Знаки препинания, используемые внутри слова:
 [ - ] Միության գծիկ, miutʿyan gcik — дефис;
 [ ֊ ] Ենթամնա, entʿamna — ентамна, вариант дефиса, используется для переноса слов и для обозначения слогов;
 [ ՟ ] Պատիվ, pativ — титло, используется для сокращения слов; используется в классическом армянском языке — чаще всего, для сокращения сакральных слов и имён в богослужебных текстах;
 [ ՚ ] Ապաթարց, apatʿarcʿ — апостроф, используемый только в западноармянском языке и обозначающий звук [ə].

Знаки препинания, указывающие интонацию:
 [ ՜ ] Բացականչական նշան, bacʿakančʿakan nšan — восклицательный знак;
 [ ՛ ] Շեշտ, šešt — знак акцента;
 [ ՞ ] Հարցական նշան, harcʿakan nšan — вопросительный знак.

Модификаторы:
 [ ՙ ] «Левое полукольцо»;
 [ ՚ ] «Правое полукольцо».

Электронное представление 

В стандарте Юникод за армянским алфавитом закреплён диапазон U+0530—U+058F, из которого на сегодняшний день используются:
 U+0531—U+0556 — заглавные буквы;
 U+0561—U+0587 — строчные буквы;
 U+0559—U+055F — знаки препинания и модификаторы;
 U+0589—U+058A — знаки препинания.

В дополнительный диапазон U+AB00 — U+FB4F включены пять лигатур:

В стандарт также входит буква «և» (звучит как «ев»), которая является комбинацией «ե» и «ւ» — по сути лигатурой.

В стандарт не входит буква «ՈՒ» (представляющая один звук — как русское «у»), которая является диграфом — комбинацией «Ո» и «Ւ» (хотя некоторые шрифты, например, Sylfaen, включают в себя диграф «ՈՒ»).

Для научной транскрипции некоторых диалектов армянского языка могут использоваться диакритические знаки умлаут с гласными: «ա̈», «օ̈», «ու̈» и кружок сверху с согласной: «ղ̊».

Для армянского языка используется также семейство кодировок ArmSCII.

Комментарии

См. также 
 Романизация армянского алфавита
 История создания армянского алфавита
 Хронология средневековой армянской литературы
 Armenian PowerSpell
 Реформа армянской орфографии в начале XX века

Примечания

Ссылки 
 
 transliteration schemes for the Armenian alphabet Армяно-английский алфавит
 Прописывание букв армянского алфавита от руки
 Армяно-английский онлайн перевод
 Армянская письменность на программе «Академия»

Алфавиты
Культура Армении
 
Армянский язык
Кавказские письменности